Hochbuchberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Hochbuchberg (Oberösterreichische Voralpen) (1273 m), bei Ternberg und Steinbach, Oberösterreich (Grünburger Hütte)
 Hochbuchberg (Mühlviertel), 835 m, bei Pabneukirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Buchberg